Vandellos steht für:

 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Kernkraftwerk Vandellòs, das nahegelegene Kernkraftwerk